AGM:
 AGM (Absorbent Glass Mat) — технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов.
 AGM (Award of Garden Merit) — ежегодно присуждаемая премия Королевского общества садоводов.